Vauchez peut désigner :

 André Vauchez (1938-), historien ;
 André Vauchez (1939-2021), homme politique français ;
 Stéphanie Hennette-Vauchez (1972-), professeure de droit française ;